Lyot bezeichnet:

 Bernard Ferdinand Lyot (1897–1952), französischer Astronom

Nach Bernard Ferdinand Lyot benannte astronomische Objekte:
 Lyot (Mondkrater)
 Lyot (Marskrater)
 (2452) Lyot, ein Asteroid

Außerdem:
 Lyot-Filter
 Téléscope Bernard Lyot, 2 m-Cassegrain-Teleskop auf dem Pic du Midi